Робач — фамилия. Известные носители:
 
 Робач, Карл (1928—2000) — австрийский шахматист, гроссмейстер (1961), ботаник.
 Робач, Эми (род. 1973) — американская журналистка и телеведущая.